Pedro Miguel Salgadinho Pacheco de Melo est un joueur international canadien de soccer d'origine portugaise né le  à Ponta Delgada, au Portugal.  Il joue au poste de milieu défensif au CD Rabo de Peixe.

Biographie

En club

En sélection

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Joueur de soccer international canadien
Footballeur portugais
Joueur du CD Nacional
Joueur du CD Santa Clara
Naissance en juin 1984
Naissance à Ponta Delgada